Nogomet na Poletnih olimpijskih igrah 2016 v Rio de Janeiro. Tekmovanja bodo potekala za moške in ženske reprezentance.

Spored

Viri

Spored in rezultati , FIFA.com

Športi Poletnih olimpijskih iger 2016
Nogomet na olimpijskih igrah